XVI чемпионата России по футзалу 2007—2008.

Итоговое положение

Ссылки 
 История на оф. сайте

Чемпионаты России по футболу в залах